6 miejscowości w Polsce: 
 Chlewiska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia 
 Chlewiska – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów 
 Chlewiska – wieś woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Kotuń 
 Chlewiska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska 
 Chlewiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol 
 Chlewiska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz
 Chlewiska – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz